Sarmiento kan som auktorsförkortning betyda:

 Marcela N. Rodríguez de Sarmiento
 M.N.R.de Sarmiento

Robotskapade auktorsförkortningar